

Становиці — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Становиці — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Становиці — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Становиці — село в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства